Comalies — третий студийный альбом готик-метал-группы «Lacuna Coil», выпущенный 8 октября 2002 под лейблом Century Media.

Вокалистка группы, Кристина Скаббия, о работе над альбомом:
«У нас был просто взрыв вдохновения, и мы забыли обо всём остальном, полностью сконцентрировавшись на альбоме. Мы работали как в коме, своего рода, другом измерении. Сначала словом „кома“ мы и хотели назвать альбом, однако смысл полностью не раскрывался, поэтому мы использовали сочетание слов „кома“ и „ложь“ (lies)».

Список композиций 
 «Swamped» — 4:00
 «Heaven's a Lie» — 4:46
 «Daylight Dancer» — 3:50
 «Humane» — 4:12
 «Self Deception» — 3:32
 «Aeon» — 1:56
 «Tight Rope» — 4:15
 «The Ghost Woman And The Hunter» — 4:09
 «Unspoken» — 3:37
 «Entwined» — 3:59
 «The Prophet Said» — 4:32
 «Angels Punishment» — 3:56
 «Comalies» — 4:59

Специальное издание альбома включает видеоряд о работе над альбомом, а также дополнительную композицию «Lost Lullaby». В ещё одно издание, выпущенное в 2004, включён дополнительный диск со следующим списком композиций:

 «Heaven’s A Lie» (РRadio Edit) — 3:51
 «Swamped» (Radio Edit) — 3:46
 «Heaven’s A Lie» (Studio Acoustic) — 4:07
 «Swamped» (Studio Acoustic) — 3:39
 «Senzafine» (Studio Acoustic) — 3:29
 «Unspoken» (Studio Acoustic) — 3:39
 «Heaven’s A Lie» (WAAF Radio Acoustic) — 4:01
 «Senzafine» (WAAF Radio Acoustic) — 3:15
 «Aeon» (WAAF Radio Acoustic) — 1:59

История релизов

Хит-парады

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен
 

Альбомы Lacuna Coil
Альбомы Century Media Records